Rollercoaster (film), een film uit 1977
 Rollercoaster (single), een nummer uit 1999
 Roller Coaster, een nummer van Danny Vera uit 2019
 Achtbaan, in het Engels "rollercoaster" genoemd

Zie ook 
 RollerCoaster Tycoon (doorverwijspagina)